El Bages és una comarca al centre de Catalunya
 El Pla de Bages és una plana del Bages, utilitzat en la Denominació d'Origen Pla de Bages.
 Castellnou de Bages és un municipi del Bages.
 Sant Fruitós de Bages és un municipi del Bages.
 Sant Mateu de Bages és un municipi del Bages.
 Bages de Rosselló és un municipi del Rosselló.
 Bajas, en francès Bages, és un municipi francès al departament de l'Aude.